Korf – località della Russia
Korf – località dell'Iran (Khorasan settentrionale)
Korf – località dell'Iran (Mazandaran)
Golfo di Korf – golfo dell'estremo oriente russo
KORF – codice ICAO dell'aeroporto di Norfolk